

Patronymie 
 Pierre-Frank Winterstein, dit « le Gitan », champion français de boxe, il n'a pas été champion d'Europe de boxe dans les années 1990 battu à deux reprises. Daniel Guichard s'est inspiré de sa vie pour écrire la chanson Le Gitan.
 Frank Winterstein, producteur de cinéma.
 Frank Winterstein, joueur de rugby australien.